Коротаєв — російське прізвище.

Відомі носії:
 Коротаєв Андрій Віталійович (*1961) — російський історик та філософ.
 Коротаєв Андрій Олексійович (*1963) — колишній український футболіст, нападник та захисник та український футбольний тренер.
 Коротаєв Володимир Миколайович — директор Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВСУ, заслужений юрист України.
 Коротаєв Геннадій Костянтинович (* 1946) — геофізик та океанолог, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент РАН, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Коротаєв Іван Максимович (1910-?) — радянський полярний льотчик, Герой Соціалістичної Праці.
 Коротаєв Олег Георгійович (1949—1994) — колишній радянський боксер та кримінальний авторитет.

Примітки 

Російські прізвища